Riku Matsuda kan syfta på:
 Riku Matsuda (fotbollsspelare född 1991)
 Riku Matsuda (fotbollsspelare född 1999)